Александр Витте:
 Витте, Александр Петрович — Георгиевский кавалер (ротмистр; № 9463; 26 ноября 1854).
 Витте, Александр Юльевич — Георгиевский кавалер (подполковник; 29 декабря 1878); выпускник Александровского училища (1865).